Полупогружна́я плавучая бурова́я установка (ППБУ) — тип плавучих буровых установок (ПБУ, вид морского нефтегазового сооружения (МНГС)), используемый при разведке и добыче углеводородов в открытом море для строительства поисково-оценочных, разведочных и добычных скважин.  

Используются на глубинах от 60 до 3658 м. В зависимости от максимально допустимой глубины моря в точке бурения подразделяются на Midwater (60—1219 м), Deepwater (до 2286 м) и Ultra-deepwater (свыше 2286 м).

По состоянию на 2018 год различают 7 поколений ППБУ.
Принадлежность ППБУ к тому или иному поколению определяется её годом постройки, техническими характеристиками и комплексом технологического и бурового оборудования.

Конструкция 
Современные ППБУ обычно представляют из себя верхнее технологическое строение, опирающееся на колонное основание (встречаются проекты с различным количеством опорных колонн) с раздельными понтонами по правому и левому борту. Однако, имеются ППБУ однокорпусные, цилиндрической формы. 

Во многих случаях понтоны соединены между собой горизонтальными, а опорные колонны — боковыми трубчатыми распорками. Такая конструкция служит для увеличения структурной прочности основания и поглощения волновых нагрузок. 

В рабочем положении ППБУ принимает балласт в понтоны и погружается до рабочей осадки, что обеспечивает высокую остойчивость и стабильность. Удержание на точке бурения осуществляется посредством якорения, либо с использованием системы динамического позиционирования (в зависимости от глубины моря в точке бурения). 

В транспортном положении ППБУ всплывает до транзитной осадки (понтоны остаются частично под водой), что уменьшает сопротивление воды при движении. Перемещение ППБУ осуществляется буксированием, либо самостоятельно при наличии самоходности. 

Наряду с буровыми судами, ППБУ применяется для строительства скважин с подводным расположением устья. При удержании на точке бурения имеют место постоянные вертикальные и горизонтальные перемещения ППБУ относительно устья скважины, вследствие чего отличительной особенностью ППБУ и буровых судов является наличие системы компенсации вертикальных перемещений бурильной колонны и системы натяжения морского бурового райзера.

История 
Полупогружная конструкция для осуществления морских буровых работ была впервые разработана в начале 1960-х годов. Сотрудник компании Shell Брюс Коллипп считается изобретателем подобной конструкции, однако, подобные концепции предлагались и ранее. В частности в конце 1920-х Эдвардом Робертом Армстронгом для создания плавучих взлетно-посадочных полос предлагалась идея использования опорных колонн, опирающихся на балластные танки под водой, и закрепленных на якорях ко дну моря.

До 1960-х годов для бурения на нефть и газ в море уже использовались самоподъемные и погружные буровые установки, однако их использование было возможно только на мелководье, ориентировочно до 30 м. 

Первая ППБУ была изобретена случайно в 1961. Компания Blue Water Drilling владела четырехколонной погружной буровой установкой Blue Water Rig No.1, которая работала на Shell Oil Company в Мексиканском заливе. Буксирование установки между точками работ проводилось на осадке средней между верхом понтонов и палубой, т.к. понтоны буровой не обладали достаточной плавучестью, чтобы выдержать вес буровой установки и ее расходных материалов. Во время буксировки было отмечено, что перемещения установки на такой осадке очень малы, и компании Blue Water Drilling и Shell совместно решили, что установка может работать в "плавающем" режиме. После этого Shell арендовал установку на беспрецедентно долгий для того времени срок в пять лет при условии, что установку можно будет модифицировать, а модификации останутся секретом компании. После модификации и успешного запуска установка Blue Water Rig No.1 стала первым поколением ППБУ, способным работать на глубинах воды до 200 м.

В 1963 году компанией Odeco (Ocean Drilling Exploration Company) была построена первая специализированная ППБУ Ocean Driller. С тех пор для нужд нефтегазовой отрасли было разработано много специализированных проектов ППБУ.

По состоянию на конец 2018 года в отрасли насчитывается более 140 ППБУ различных классов и поколений (активных, находящихся в холодном и горячем отстое, на ремонте/модификации). Однако, данное число постоянно меняется ввиду вывода из строя и продажи старых установок в утилизацию и постройке новых ППБУ.

Поколения ППБУ 
Среди полупогружных плавучих буровых установок можно выделить следующие поколения:

См. также 
 Буровая вышка

Примечания

Ссылки 
 How Do Semisubmersibles Work? / RIGZone,
 Semisubmersibles / Petrowiki
 Semisubmersible Rig / Oil & Gas Journal
 Gallala, Joakim Rise. «Hull Dimensions of a Semi-Submersible Rig: A Parametric Optimization Approach.» Diss. (2013).

Море